Józef Jodkowski (ur. 1890, zm. 1950) – polski archeolog, numizmatyk, historyk ziemi grodzieńskiej. 
 Kazimierz Jodkowski (ur. 1950) – polski filozof